Zubkowa – żeńska forma nazwiska Zubkow.

Osoby o tym nazwisku 
 Antonina Zubkowa – radziecka lotniczka wojskowa
 Ludmiła Zubkowa – radziecka pisarka

Inne 
 Zubkowa – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim